NGC 3032 (другие обозначения — UGC 5292, MCG 5-23-46, ZWG 152.77, NPM1G +29.0177, IRAS09492+2928, PGC 28424) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Лев.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

В центральных областях галактики, по-видимому, происходят вспышки звёздообразования.

Примечания

Литература 
 
 
 

 

3032
Лев (созвездие)